Příjmení Konopásek nosí více významných osobností:

 František Konopásek (1890–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Jindřiška Konopásková (1877–1947) – česká básnířka a spisovatelka
 Jiří Konopásek (* 1946) – československý basketbalista
 Stanislav Konopásek (1923–2008) – český hokejista